Synagogou v Liberci může být myšleno více míst:
 Stará synagoga v Liberci stávala v Liberci mezi roky 1889 a 1938
 Nová synagoga v Liberci je součástí Krajské vědecké knihovny, na místě původní od roku 2000.